Kennard ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kennard (Indiana)
 Kennard (Nebraska)
 Kennard (Ohio)
 Kennard (Pennsylvania)
 Kennard (Texas)
 Kennard (Virginia)

Kennard ist ein engl./kelt. männlicher Vorname. Bedeutung: der Starke, königlicher Wächter

Kennard ist der Familienname folgender Personen:
 Earle Hesse Kennard (1885–1968), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Frederic Hedge Kennard (1865–1937) US-amerikanischer Ornithologe
 Howard William Kennard (1878–1955), britischer Diplomat
 Jonathan Kennard (* 1985), britischer Rennfahrer
 Luke Kennard (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 Massie Kennard (um 1919–1986), US-amerikanischer lutherischer Pastor
 Olga Kennard (* 1924), britische Kristallographin
 William Kennard (* 1957), US-amerikanischer Botschafter